Prinz de Bangoua Legrand Tchatchouang von Bangoua, West-Kamerun (* 21. August 1980 in Bangoua, Kamerun), alternative Schreibweise Debangoua Legrand Tchatchouang oder kurz Legrand de Bangoua, ist ein Mitglied der Königsfamilie von Bangoua, einem Stamm der Bamileke. Prinz de Bangoua ist Gründer des Kamerun-Hauses in Berlin sowie des Museums von Bangoua in Kamerun. Er engagiert sich in der Rückgabediskussion um kamerunische Raubkunst und ist offizieller Vertreter für eine Vielzahl von Königshäuser der Bamileke im Zusammenhang mit Kunstobjekten im Besitz deutscher Museen. Zudem berät er international Museen in der Darstellung kamerunischer Kulturgüter hinsichtlich korrektem historischem und kulturellem Kontext. Im Januar 2023 wurde Prinz de Bangoua als Vertreter der Zivilgesellschaft in die Kommission der kamerunischen Regierung zur Rückgabediskussion von Kunst aus kolonialen Kontexten berufen.

Leben 
Prinz de Bangoua Legrand Tchatchouang wurde 1980 im königlichen Palast von Bangoua in Kamerun geboren. Er ist ein Ur-Enkel von Nono Tchoutouo, Enkel von Watong Nono Zacharie, Sohn von Tchatchouang Watong Paul und der ältere Bruder des amtierenden Königs von Bangoua, Julio Djampou Tchatchouang.

Aufgewachsen als Sohn eines kamerunischen Königs, waren das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne und gesellschaftliche Verantwortung immer schon Bestandteil seines Lebens.
Ausbildung und Studium absolvierte er u. a. in Yaoundé, Genf und Paris. Neben der Afrika-Politik sind der kulturelle Austausch Kameruns mit anderen Nationen und die Förderung kooperativer Projekte weitere Schwerpunkte seiner Arbeit in Deutschland. Als Gründer des Kamerun Hauses in Berlin setzt sich Legrand de Bangoua mit großem Engagement die Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs zwischen Deutschland und Kamerun ein.

Prinz de Bangoua lebt mit seiner Familie in Berlin.

Ausstellungen 
 Landesmuseum Hannover, 2022, Perspektivwechsel (als Co-Kurator)
 PAESE Workshop in der Chefferie Sodiko, Douala, Kamerun, 2020, „Débats internationaux sur la provenance des biens culturels issus de contextes coloniaux. Atelier interdisciplinaire sur les biens coloniaux et la coopération avec les chefferies traditionnelles“ (als Veranstalter)
 Kolloquium Kooperation Kamerun – Deutschland, „Auswärtige Kulturpolitik der Republik Kamerun“, 2019, Yaoundé, Kamerun, 2. interministerielles Kolloquium zur Stärkung der sozioökonomischen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen Kamerun und Deutschland am Beispiel des Kamerun-Hauses.

Veröffentlichungen 
 Dokumentarfilm: L'Art du Cameroun https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ocj4tEVhzdw
 Buch: A la gloire des nos rois, 2015, abrufbar hier

Auszeichnungen 

 Prinz de Bangoua ist Träger der Ehrenmedaille für kulturelle Diplomatie.

Weblinks 

 www.debangoua.eu
 http://kamerunhausberlin.de
 https://icibangoua.net
 https://www.youtube.com/channel/UC5NbC1Klw4RykGGuRlLUV9A/videos?view=0

Einzelnachweise 

Kameruner
Geboren 1980
Mann